Лухит ():

 Лухит — округ в индийском штате Аруначал-Прадеш.
 Лухит — река в индийском штате Аруначал-Прадеш.